«Патру́лья А́гила» ( — Орлиный Патруль) — пилотажная группа испанских ВВС. Базируется на авиабазе Сан-Хавьера недалеко от Мурсии в Испании. Пилотаж выполняет на семёрке учебно-тренировочных самолётов CASA C-101. Пилотажная группа была сформирована 4 июля 1985 года.

История 
Первые пилотажные группы ВВС Испании были сформированы в 50-х и 60-х годах и стали прародителями современной эскадрильи «Патрулья Агила».
 Пилотажная эскадрилья на базе школы подготовки лётчиков  в Саламанке. Была основана в 1954 году, пилотировала лёгкий учебный самолёт T-6 Texan американского производства.
 Пилотажная группа, в составе авиабазы  в Бадахосе. Была основана в 1955 году, летала на учебно-тренировочном самолёте T-33 Shooting Star.
 Пилотажная группа, в составе авиабазы  в Валенсии. Основана в 1956 году (с 1958 года группа стала называться «Patrulla Ascua»). Летала на F-86 Sabre.
 В 1980 году была сформирована группа в составе авиабазы  в Альбасете, летавшая на Mirage F-1.
4 июня 1985 года среди лучших лётчиков Академии Военно-воздушных сил Испании была сформирована пилотажная группа «Патрулья Агила», получившая учебно-тренировочные самолёты Casa C-101 Aviojet.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Военно-воздушные силы Испании
Пилотажные группы
Современные аэробатические команды